Rəhimli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Rəhimli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Rəhimli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Rəhimli – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian